Styracocephalus is een geslacht van uitgestorven tapinocephalide therapsiden dat leefde tijdens het Guadalupien.

Het hoofdornament van Styracocephalus betekende dat het van een afstand kon worden herkend. Het meest opvallende kenmerk van Styracocephalus zijn de grote naar achteren uitstekende tabulaire hoorns.

De kam bleef naar boven en naar achteren steken, maar er is enige variatie in zijn vorm, en dit suggereert dat hij gedurende het hele leven is veranderd en dat hij seksueel dimorf kan zijn. Styracocephalus was een herbivoor die mogelijk volledig landbewonend of gedeeltelijk aquatisch was, zoals het moderne nijlpaard. Het kan zijn geëvolueerd uit de estemmenosuchiden.

De overblijfselen zijn bekend uit Zuid-Afrika, maar het had waarschijnlijk een bredere verspreiding.

Het was ongeveer honderdtachtig centimeter lang, met een tweeënveertig centimeter lange en negenentwintig centimeter brede schedel.

Uitgestorven chordadieren